Джерови е български възрожденски род от Битоля и Охрид. Семейна легенда гласи, че първите представители на рода Джерови са военначалници в армията на Цар Самуил.

Представители 
 Спиридон Джеров (? - 1822), основател на рода, революционер
 Негови синове са Георги Джеров и Иван Джеров. Синовете на Георги са:
 Лука Джеров (1869 - 1948), революционер и Никола Джеров (1892 - 1975), публицист
 Синовете на Иван Джеров са:
 Спиро Джеров (1835 - 1868), революционер; генерал Климент Джеров (1867 - 1916); полковник Евтим Джеров (1873 - 1918) и Димитър Джеров
 Син на Димитър Джеров е Асен Джеров (1897 - 1954), а негови внуци са Александър Джеров (р.1929) и Димитър Джеров (1934 - 2020)
 Други: Петър Джорджев (1840 - ?), революционер и Михаил Джеров (1879 - 1944), също революционер

Родословие

Бележки